Fulla peut désigner :
 Fulla, déesse de la mythologie nordique ;
 Fulla, une poupée musulmane voilée ;
 Fulla, chanteuse algérienne.

 Pierre Fulla (né en 1938), journaliste sportif français.